Microcerberus är ett släkte av kräftdjur. Microcerberus ingår i familjen Microcerberidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Microcerberus